Die Boyd Tinsley Clay Court Classic 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Charlottesville. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 24. bis 29. April 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Charlottesville